Flight může mít různé významy:

 Flight International, britský letecký časopis, který vznikl roku 1909 pod názvem Flight.
 Howard Flight, britský konzervativní politik
 Microsoft Flight, letecký simulátor který je pokračováním série Microsoft Flight Simulator.